«Я и ты и все, кого мы знаем» () — романтическая комедия с элементами драмы, снятая дебютанткой Мирандой Джулай по её собственному сценарию, также она исполнила главную женскую роль. Вышедший в 2005 году фильм получил специальный приз от жюри на кинофестивале в Санденсе и четыре премии на Каннском кинофестивале, включая «Золотую камеру».

Сюжет 
Ричард — продавец обуви и недавно разведённый отец двоих детей, знакомится с таксисткой Кристин, которая увлекается видео-артом. У пары начинаются романтические отношения, на фоне которых развиваются второстепенные сюжетные линии, связанные с малолетними детьми Ричарда и его коллегой по работе, извращенцем Эндрю.

В ролях

Критика 
На Metacritic фильм получил оценку 72 балла из 100. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 81%.

Известный кинокритик Роджер Эберт включил дебютную работу Миранды Джулай в список лучших фильмов десятилетия.

В свою очередь, Питер Брэдшоу из The Guardian негативно отзывался о фильме.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы 2005 года
Фильмы США 2005 года
Кинокомедии 2005 года
Комедийно-драматические фильмы США
Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Film4 Productions
Фильмы — лауреаты премии «Золотая камера»
Независимые фильмы США